Норвегия на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена 98 спортсменами в шести видах спорта.

Медалисты

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

 Женщины

Кёрлинг 

Мужчины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

 Полуфинал

 Финал

 Итоговое место — 2

Конькобежный спорт 

 Мужчины
 Индивидуальные гонки

 Командная гонка

 Женщины

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжное двоеборье 

 Мужчины

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

 Спринт

 Женщины
 Дистанция

 Спринт

Прыжки с трамплина

Сноубординг 

 Хафпайп

 Бордеркросс

Фристайл 

 Ски-кросс

Скелетон

Хоккей 

 Мужчины
 Состав команды

 Групповой этап

 Квалификационный раунд

 Итоговое место — 10

Ссылки 
 Результаты 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спорт в Норвегии в 2010 году